Termenul „Marienberg” se poate referi la:

Marienberg oraș în Saxonia
Bad Marienberg (Westerwald) oraș în Rheinland-Pfalz

Marienberg (Brandenburg an der Havel) este un deal renumit în Germania
Catelul Marienburg în Niedersachsen
Fortăreața Marienberg (Würzburg)